

Urodzili się 
 Katon Młodszy, polityk i filozof rzymski (zm. 46 p.n.e.)